

Вест-Йорк — місто, штат Пенсільванія
 Вест-Йорк — переписна місцевість, штат Іллінойс